Comunicació: Fractura digital, diferència entre grups humans que usen les noves tecnologies de la informació i la comunicació i els que no.
 Física: Fractura mecànica, separació d'un material en dues o més peces.
 Geologia: Fractura (geologia), separació o discontinuïtat a una formació geològica.
 Medicina: Fractura (medicina), trencament d'un os en dos o més parts.
 Minerals: Fractura (mineralogia), separació o trencament d'un mineral en diversos trossos.
 Cinema: Fractura (pel·lícula).